

Geografia 
Barcelona — capital da comunidade autônoma da Catalunha, Espanha
Barcelona (província) — província de Catalunha, Espanha
Barcelona (Rio Grande do Norte) — município do estado do Rio Grande do Norte, Brasil
Barcelona (Venezuela) — cidade da Venezuela, capital do estado de Anzoátegui e do município de Simón Bolívar
Condado de Barcelona — território governado pelos condes de Barcelona

Esportes
Futbol Club Barcelona — clube da cidade catalã de mesmo nome
Futbol Club Barcelona B — o time de reservas do Futbol Club Barcelona
Futbol Club Barcelona C — foi a terceira equipa do Futbol Club Barcelona
Espanyol — clube da cidade catalã de mesmo nome
FC Barcelona (basquete) — seção de basquete do Futbol Club Barcelona
Barcelona Sporting Club — clube equatoriano, conhecido também como Barcelona de Guayaquil
Barcelona Esporte Clube — clube brasileiro, do estado do Rio de Janeiro
Barcelona Esportivo Capela — clube brasileiro de futebol da cidade de São Paulo
Barcelona Futebol Clube (Rondônia) — clube brasileiro de futebol do estado de Rondônia
ATP de Barcelona — competição masculina de tênis em Barcelona, Espanha

Outros
Casa de Barcelona — dinastia medieval que reinou no Condado de Barcelona desde 878
Barcelona (álbum) — de Freddie Mercury, lançado em 1988
Barcelona (filme) — produzido em 1994 ambientado em Barcelona, Catalunha
Vicky Cristina Barcelona — produzido em 2008 escrito e dirigido por Woody Allen
Cadeira Barcelona — mobiliário projetado por Mies van der Rohe
Universidade de Barcelona — instituição de ensino superior pública espanhola sediada em Barcelona, Espanha
Metro de Barcelona — metro de Barcelona, Espanha
Aeroporto de Barcelona-El Prat — aeroporto de Barcelona, Espanha

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de esportes